La categoria dei Pesi welter è stata la settima categoria di peso a Pechino 2008, limitata agli atleti di peso inferiore a 69 kg.

Hanno partecipato 29 atleti.

Tabellone 

Pugilato ai Giochi della XXIX Olimpiade